Bendigo Airport kan syfta på följande platser:

Australien 

 Bendigo Airport (flygplats i Australien), Victoria, Greater Bendigo,

USA 

 Bendigo Airport (flygplats i USA), Pennsylvania, Dauphin County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar